Буда може да се отнася за:
 Буда – бивш град, днес западната част на Будапеща
 Сидхарта Гаутама Буда – индийски духовен учител, основал будизма
 буда – състояние на пълно просветление в будизма
 буда – титла в будизма

Вижте също 
 Обуда – бивш град, слят (1873) с Буда и Пеща в Будапеща